Аббревиатура PLS может означать
 Pohang Light Source — ускорительный комплекс в г. Пхохан
 PLS (формат файла) — формат файла для хранения мультимедийных плейлистов
 PLS — разновидность жидкокристаллических дисплеев
 PLS (язык программирования) — ?